Алекса́ндр Игна́тьевич Кли́мов (, Кустанай ― 1974, Ленинград) ― советский дирижёр, педагог и общественный деятель. Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1945) и Украинской ССР (1949).

Биография 
Учился на филологическом факультете Киевского университета (окончил в 1925 г.), затем ― в Киевском высшем музыкально-драматическом институте (класс дирижирования В. Бердяева, окончил в 1928 г.). После кратковременного периода преподавания в Киеве работал дирижёром в Тирасполе (1931―1933), Донецке (1933), Саратове (1934―1937), Харькове (1937―1940), Одессе (1940―1941). Находясь в эвакуации, руководил симфоническим оркестром УССР и Таджикским оперным театром. После окончания войны Климов стал дирижёром Одесского оперного театра и профессором Одесской консерватории, а также возглавлял Симфонический оркестр Одесской филармонии. С 1948 по 1954 гг. был директором Киевской консерватории. С 1954 по 1961 гг. возглавлял Киевский театр оперы и балета, в 1961―1967 годах ― театр имени Кирова в Ленинграде.

Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1945) и Украинской ССР (1949).

Сын А. И. Климова ― скрипач, лауреат Первого конкурса имени Чайковского Валерий Климов.

Награды 
 орден Ленина (24.11.1960)
 орден Трудового Красного Знамени (30.06.1951)
 Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1949)
 Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1945)

Примечания

Литература 
 Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю. В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1973―1982

Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Персоналии:Одесский национальный академический театр оперы и балета
Оперные дирижёры
Похороненные на Серафимовском кладбище
Ректоры Киевской консерватории
Заслуженные деятели искусств Таджикской ССР